Тетяковка (Титяковка) — река в России, протекает в Новомосковском районе Тульской области. Левый приток Прони.

География 
Река Тетяковка берёт начало у деревни Матов Сад. Течёт на юго-восток, пересекает автодорогу . Впадает в Пронское водохранилище на реке Проне около деревни Большие Стрельцы. Устье реки находится в 273 км по левому берегу реки Прони. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Проня от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102112110000025202.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Прони (приток Оки)
Реки Тульской области